Дальтон — традиционная передача английской фамилии Dalton , которая по современным правилам передаётся по-русски как .

 Дальтон — атомная единица массы
 Дальтон-план — система индивидуализированного обучения.
 Дальтон (или д’Альтон), Александр (1776—1859) — французский генерал-лейтенант, участник революционных и наполеоновских войн.
 Дальтон, Джон (1766—1844) — английский физик и химик, метеоролог, естествоиспытатель и создатель химического атомизма.
 Законы Дальтона
 Дальтонизм
 Дальтон, Роке (1935—1975) — сальвадорский поэт-коммунист, один из создателей партизанской Революционной армии народа.

Топонимы:
 Дальтон — кратер на видимой стороне Луны.

См. также

Примечания